Іфі́т () — ім'я кількох персонажів давньогрецької міфології:

 Іфіт — брат Іоли, якого вбив Геракл під час пошуків викраденої худоби.
 Іфіт — син Наубола, цар Фокіди. Він приймав Ясона, коли той приїхав отримати передбачення Дельфійського оракула, а потім приєднався до аргонавтів. Його сини Шедій і Епістроф очолили фокідців у Троянській війні.
 Іфіт — троянець під час Троянської війни. Його син Архептолем став візником Гектора, коли попереднього, Еніопа, вбив Діомед, і одразу загинув у наступному бою. Іфіт був серед півдюжини героїв-троянців, які воювали разом з Енеєм під час падіння Трої. Коли бій вони програли, Іфіт єдиним залишився на ногах.
 Іфіт — з Еліди, якого вбив Копрей, син Пелопа.
 Іфіт — давньогрецький цар Еліди VIII століття до н. е., один із фундаторів Олімпійських ігор.

Джерела 
 Аполлоній Родоський, Argonautica, 1, 85-86, 207—210; 2, 114—117. 
 Гай Юлій Гігін, Fabulae («Міфи»), 14. 
 Гомер, Одіссея, 21, 14, 22, 31, 37; Іліада 
 Діодор Сицилійський, Ιστορική Βιβλιοθήκη («Історична бібліотека»), Libro IV 
 Софокл, Τραχίνιαι («Трахінянки»), 271 

Персонажі давньогрецьких міфів